Lonely Day — це пісня гурту «System of a Down», яка була видана першим синглом з четвертого альбому гурту Hypnotize, у 2006 році.

Видання

Сингл

Макси-сингл

Посилання

Сингли 2006
Пісні System of a Down
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2006
Рок-альбоми
Англомовні пісні
Рок-пісні